

Geografia 
 Roure – comune italiano della città metropolitana di Torino
 Roure – comune francese nel dipartimento delle Alpi Marittime
 Saint-Jean-Roure – comune francese nel dipartimento dell'Ardèche

Persone 
 Marta Roure – cantante andorrana